B 57 bezeichnet:
 die Bundesstraße 57 in Deutschland
 die Güssinger Straße in Österreich

B-57 bezeichnet:
 ein Flugzeug, siehe English Electric Canberra

B57 bezeichnet:
 eine Atombombe: B57 (Kernwaffe)

B57